Wollaston hat folgende Bedeutungen:

Personen:
 Ally Wollaston (* 2001), neuseeländische Radsportlerin
 George Buchanan Wollaston (1814–1899), englischer Pflanzensammler
 Sarah Wollaston (* 1962), britische Politikerin, Abgeordnete im britischen Unterhaus
 Thomas Vernon Wollaston (1822–1878), englischer Entomologe und Malakologe
 William Wollaston (1659–1724), englischer Moralphilosoph
 William Hyde Wollaston (1766–1828), englischer Arzt, Physiker und Chemiker.

Orte in England:
 Wollaston (Northamptonshire)
 Wollaston (Shropshire)
 Wollaston (West Midlands)

Außerdem:
 Wollaston (Mondkrater), benannt nach William Hyde Wollaston
 Wollaston (Quincy), Stadtviertel von Quincy in der Metropolregion Boston

Siehe auch:
 Wollaston-Inseln, Inselgruppe im Süden von Feuerland
 Wollaston Lake, ein See in Kanada
 Wollaston-Medaille, eine zu Ehren von William Hyde Wollaston benannte Medaille
 Wollaston-Prisma, ein auf Doppelbrechung beruhendes Prisma, benannt nach William Hyde Wollaston
 Wollaston-Refraktormeter, ein nach William Hyde Wollaston benanntes Refraktometer
 Wollaston-Draht, sehr dünne Drähte aus Platin, benannt nach William Hyde Wollaston
 Wollastonit, ein Mineral, benannt nach William Hyde Wollaston
 Kap Wollaston, Kap der Trinity-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis